Ю́рий Замя́тин:

 Замятин, Юрий Петрович (1932—2013) — советский и российский спортсмен и тренер по вольной борьбе.